El término estado fundamental puede hacer referencia a:

 Estado estacionario (mecánica cuántica), una situación de invariabilidad de un sistema físico en el tiempo;
 Estado fundamental (física), estado de energía más bajo posible;
 Estado fundamental (música), una de las inversiones en las que puede encontrarse un acorde musical.